Christer Olsson (né le  à Arboga en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior dans la Division 1 avec l'IFK Arboga en 1988. Il découvre l'Elitserien en 1992 avec le Brynäs IF. Il remporte le Trophée Le Mat 1993. Il est choisi au onzième tour en deux-cent-soixante-quinzième position par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1993. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues chez les Blackhawks de Chicago. Il ajoute à son palmarès le championnat d'Autriche et l'Interliga 2000 avec l'EC Klagenfurt AC. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
1995 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| IFK Arboga || Division 2|| 33|| 9|| 10|| 19|| || || || || || 
|-
| 1989-1990|| Mora IK|| Division 1|| 21|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Mora IK|| Division 1 || 28|| 4|| 8|| 12|| 20|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Mora IK|| Division 1 || 36|| 6|| 10|| 16|| 38|| 2|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1992-1993|| Brynäs IF|| Elitserien|| 22|| 4|| 4|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Brynäs IF|| Elitserien || 38|| 7|| 3|| 10|| 50|| 7|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 1994-1995|| Brynäs IF|| Elitserien|| 39|| 6|| 5|| 11|| 18|| 14|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 1995-1996|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 26|| 2|| 8|| 10|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| IceCats de Worcester|| LAH|| 39|| 7|| 7|| 14|| 22|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| IceCats de Worcester|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 25|| 2|| 3|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Frölunda HC || Elitserien|| 45|| 13|| 8|| 21|| 54|| 7|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 1998-1999|| Frölunda HC || Elitserien|| 47|| 5|| 11|| 16|| 48|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1999-2000|| Klagenfurter AC|| Interliga|| 34|| 7|| 11|| 18|| 63|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Klagenfurter AC|| Autriche || 16|| 4|| 10|| 14|| 12|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Brynäs IF|| Elitserien|| 46|| 9|| 7|| 16|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2001-2002|| Brynäs IF|| Elitserien|| 50|| 5|| 16|| 21|| 65|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Leksands IF|| Elitserien|| 48|| 10|| 10|| 20|| 44|| 3|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 7|| 8|| 15|| 54|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Leksands IF|| Allsvenskan || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 

| | 56|| 4|| 12|| 16|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 4|| ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 20|| ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1999 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 20|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 8|| +4||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juillet 1970
Naissance dans le comté de Västmanland
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Mora IK
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Leksands IF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace